W3C Software Notice and License — это пермиссивная лицензия свободного ПО, используемая программным обеспечением, распространяемым Консорциумом Всемирной паутины, таким как Amaya. Лицензия является пермиссивной, совместимой с GNU General Public License.

Использование лицензии
Данная лицензия дает право копировать,модифицировать и распространять программное обеспечение и его документацию, (как с модификациями так и без) для любых целей без взимания платы или взносов. Основными условиями этой лицензии являются требования:
 Предоставлять полный текст лицензии пользователям как оригинального, так и измененного или переработанного произведения в удобном для просмотра виде. Т.е если при разработке ПО был использован код под W3C Software Notice and License, то тогда текст лицензии должен предоставляться вместе с этим ПО.
 В самом тексте лицензии должны быть указаны все уже существующие отказы об ответственности, уведомления, или условия не принадлежащей вам интеллектуальной собственности, включенной в разрабатываемое ПО. 
 Уведомление пользователя обо всех изменениях и модификациях оригинальных файлов, а также даты их изменения. Т.е, если при разработке были использованы или изменены файлы ПО под этой лицензией, то вы обязаны уведомить ваших пользователей об этом.
Условия этой лицензии запрещают использовать имя автора в рекламных или других коммерческих целях без его письменного разрешения. Программное обеспечение под этой лицензией может быть включено в проприетарное ПО.

Программное обеспечение, использующее лицензию 
 Arena
 Amaya
 Libwww

См. также 
 Консорциум Всемирной паутины

Примечания

Литература

Ссылки 
 Текст лицензии

Свободные лицензии